Личи может означать:
 Личи — субтропическое плодовое дерево.
 Личи — африканская антилопа.
 Личи — населённый пункт в Прейльском крае Латвии.
 Личи — железнодорожная станция на линии Вентспилс — Тукумс II между станциями Спаре и Стенде в посёлке Личи, Латвия.
 Личи — в современной фэнтези, маги-некроманты, добровольно ставшие нежитью, по одним версиям — после смерти, по другим — вместо смерти.

См. также 
 Лич